Washington Senators (1891-1899) – squadra di baseball della American Association e della National League
 Washington Senators (1901-1960) – squadra di baseball, poi diventata Minnesota Twins
 Washington Senators (1912) – squadra di baseball della United States Baseball League
 Washington Senators (1961-1971) – squadra di baseball, poi diventata Texas Rangers
 Washington Senators (NFL) (1921-1922) – squadra di football americano della National Football League